Rika kan syfta på platser, sjöar och vattendrag i följande länder:

Kroatien 
 Rika – lokaldialektalt namn för hamnstaden Rijeka i Kroatien

Lettland 

 Rika (vattendrag i Lettland), Balvu Novads,

Sverige 
 Rika, Lappland – sjö i Jokkmokks kommun 
 Rika sjön – sjö i Smedjebackens kommun

Ukraina 

 Rika (vattendrag i Ukraina),

Se även
Rik, ett uttryck för innehav av förmögenhet
RIK, en trebokstavsförkortning